Сезона 2015/16. Премијер лиге је 24. сезона Премијер лиге од њеног оснивања 1992-е. Сезона је почела 8. августа 2015. и завршила се 17. маја 2016. Титулу је први пут освојио Лестер. Из лиге су испали Њукасл, Норич и Астон Вила.

Састав Премијер лиге у сезони 2015/16

Табела лиге 

Премијер лига
Сезона 2015/16. у енглеском фудбалу